Velika nagrada Brazilije 1981 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 29. marca 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 62
| 2:00:23,66
| 2
| 9
|-
! 2
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 62
| + 4,44 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 62
| + 1:03,08
| 4
| 4
|-
! 4
| 14
|  Marc Surer
| Ensign-Ford
| 62
| + 1:17,03
| 18
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 62
| + 1:26,42
| 10
| 2
|-
! 6
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 62
| + 1:26,83
| 16
| 1
|-
! 7
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Matra
| 62
| + 1:30,25
| 23
|  
|-
! 8
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 61
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 20
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 61
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 10
| 33
|  Patrick Tambay
| Theodore-Ford
| 61
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 61
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 60
| +2 kroga
| 1
|  
|-
! 13
| 4
|  Ricardo Zunino
| Tyrrell-Ford
| 57
| +5 krogov
| 24
|  
|-
! NC
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
| 49
| Odstop
| 14
|  
|-
! NC
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 40
| Odstop
| 6
|  
|-
! Ods
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 25
| Turbo
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 22
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 20
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
| 20
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 19
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 9
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 0
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 21
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Jan Lammers
| ATS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Miguel Angel Guerra
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Eliseo Salazar
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Ricardo Londono
| Ensign-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Derek Daly
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1981
1981